Datscha (kyrillisch Дача) steht für:
 ein Grundstück mit Wochenendhaus, siehe Datsche
 Datscha (Bachmut), Dorf in der Ukraine, Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Datscha (Onufrijiwka), Dorf in der Ukraine, Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka

Siehe auch:
 Dacia